Памятник Владимиру Челомею — список памятников конструктору ракетно-космической техники, инженеру-механику Владимиру Челомею в Москве:
 Памятник Владимиру Челомею на аллее Космонавтов — установлен в 2015 году.
 Памятник Владимиру Челомею у МГТУ имени Николая Баумана — установлен в 1984 году.

Челомей